Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 72 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 125

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 135
 Очков пропущено: 145

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 116

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 147
 Очков пропущено: 145

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 152

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 149

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Детройт Тайгерс
МЛБ в сезоне 2004